ogniwo – człon automatyki
 ogniwo (geologia) – jednostka litostratygraficzna
 ogniwo Peltiera
 ogniwo słoneczne
 ogniwo galwaniczne (ogniwo chemiczne):
 ogniwo Leclanchégo
 ogniwo Volty
 ogniwo Daniella
 ogniwo Westona
 ogniwo srebrowo-cynkowe
 ogniwo stężeniowe
 ogniwo paliwowe
 ogniwo wodorowe
 Ogniwo jądrowe
 „brakujące ogniwo” – organizm stanowiący etap pośredni w ewolucji biologicznej między przodkiem a potomkiem
 Ogniwo – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Klub Ogniwo – klub polski w Rostowie nad Donem (Rosja)
 Najsłabsze ogniwo – teleturniej w polskiej telewizji
 Ogniwo – tygodnik społeczno-polityczno-kulturalny wydawany w Warszawie w latach 1902–1905

Przypisy